Михаил Успенский:
 Успенский, Михаил Алексеевич (1874—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Успенский, Михаил Васильевич (1833—1914) — профессор медицины, врач, основавший в Москве первую клинику уха, горла, носа.
 Успенский, Михаил Владимирович (1953—1997) — российский искусствовед, хранитель японского отдела Государственного Эрмитажа.
 Успенский, Михаил Глебович (1950—2014) — русский писатель-фантаст.
 Успенский, Михаил Михайлович (1895—1984)  — заслуженный художник РСФСР, главный художник Государственного исторического музея и Музея революции
 Успенский, Михаил Николаевич (1915—1998) — советский и российский художник-пейзажист.